Gminy w USA:
 Daneville (ang. Daneville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
 Daneville (ang. Daneville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner